Doumer est un nom propre français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Selon la linguiste française spécialiste en onomastique Marie-Thérèse Morlet, Doumer est une variante méridionale française du nom de famille , lui même variante du prénom Dominique.

Patronyme 

 Blanche Doumer (1859-1933), épouse de Paul Doumer ;
 Paul Doumer (1857-1932), homme d'État français ;
 René Doumer (1887-1917), fils de Blanche et Paul Doumer, as de l'aviation de la Première Guerre mondiale.
Emmanuel Doumer (1858-1932), professeur de médecine à l'université de Lille et physicien
Edmond Doumer (1891-1980),  médecin et professeur d'université à Lille, Fils d'Emmanuel Doumer

Toponyme 
 L'île Doumer, une île de l’archipel Palmer.
 Le pont Paul-Doumer, devenu le pont Long Biên, se trouvant à Hanoï.

Références 

Homonymie
Patronyme français
Homonymie de patronyme